Název Vlčkovice má více sídel:
 Vlčkovice (Neustupov), část městyse Neustupov v okrese Benešov
 Vlčkovice (Praskačka), část obce Praskačka v okrese Hradec Králové
 Vlčkovice (Kolinec), část městyse Kolinec v okrese Klatovy
 Vlčkovice (Mladkov), část obce Mladkov v okrese Ústí nad Orlicí

 Vlčkovice v Podkrkonoší, obec v okrese Trutnov
 Horní Vlčkovice, část obce Vlčkovice v Podkrkonoší v okrese Trutnov
 Dolní Vlčkovice, část obce Vlčkovice v Podkrkonoší v okrese Trutnov

Externí odkazy